World Cup 2011 (PTT-EGAT Snooker World Cup) var en lagtävling i snooker som spelades i Bangkok, Thailand den 11–17 juli 2011. Det var den första upplagan av World Cup som spelats sedan 1996 då Skottland vann med sitt lag bestående av Stephen Hendry, John Higgins och Alan McManus.

2011 års turnering vanns av Kina med Ding Junhui och Liang Wenbo i laget. De slog Nordirland, representerat av Mark Allen och Gerard Greene, i finalen med 4-2.

Format
Tjugo lag från nitton länder (värdlandet Thailand fick ställa upp med två lag) med två spelare i varje lag deltog i turneringen. De delades upp i fyra femlagsgrupper där alla lagen mötte alla inom gruppen. Alla frames spelades även om matchen var avgjord och man fick ett poäng för varje vunnet frame. De två högst placerade lagen med flest vunna frames i gruppen avancerade till kvartsfinal.

Varje match i gruppspelet bestod av 5 frames: Varje spelare spelade ett frame mot var och en av motståndarlagets två spelare, dessutom spelas en dubbelmatch (där spelarna inom laget gjorde varannan stöt). I slutspelet bestod varje match av 7 frames, samma som i gruppspelet plus ytterligare en dubbelmatch samt en singelmatch där lagets kapten bestämde vem som spelade.

Resultat

Grupp A

Lag

Matcher

Tabell

Grupp B

Lag

Matcher

Tabell

Grupp C

Lag

Matcher

Tabell

Grupp D

Lag

Matcher

Tabell

Slutspel

Källor

Referenser

Externa länkar
World Snooker - World Cup Line Up
Officiell hemsida

World Cup (snooker)
Snookersäsongen 2011/2012
2011 i Thailand
Bangkok
Sport i Thailand